

Militaire 
Le béret vert est une coiffure militaire. Il peut désigner par extension les unités qui le portent : 
 la Légion étrangère, dont il est la coiffure de repos et d'exercice (voir Béret vert (légion étrangère)) ;
 les commandos marine français (vert foncé badge porté à gauche - tradition britannique) ;
 les Special Forces, une force spéciale de l'US Army américaine (vert très foncé) ;
 les para-commando belges (idem à celui des commandos marine car même tradition, cf. 1942-1945) ;
 les chasseurs ardennais belges ;
 les troupes d'infanterie de l'armée suisse ;
 les militaires maliens putschistes durant la tentative de contre-coup d'État à Kati et Bamako, par opposition aux militaires maliens « bérets rouges » loyalistes ;
 les gardes-frontières israéliens de l'armée de Tsahal.

Culture 
Les Bérets verts, film de Ray Kellogg et John Wayne sorti en 1968.

en:Green beret (disambiguation)